В этом статье приводится список богословов, имеющих титул марджа ат-таклид.

Ныне живущие

Умершие

См. также 
 Список аятолл

Примечания 

Марджа